Podnoszenie ciężarów obecne są w programie igrzysk olimpijskich od pierwszych Letnich Igrzysk Olimpijskich 1896 w Atenach. Zawody w tej dyscyplinie rozgrywane były podczas każdych rozgrywanych igrzysk olimpijskich, z wyjątkiem Letnich Igrzysk Olimpijskich 1900 w Paryżu, Londynie (1908) i Sztokholmie (1912).

Kobiety po raz pierwszy wystartowały w tej dyscyplinie sportowej podczas igrzysk olimpijskich w Sydney, w 2000 roku.

Kalendarium

Zawody

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 1896-2016 (kobiety + mężczyźni)

Medale Polaków 
 Złote 
 Ireneusz Paliński – Rzym 1960 – -82,5 kg
 Waldemar Baszanowski – Tokio 1964 – -67,5 kg
 Waldemar Baszanowski – Meksyk 1968 – -67,5 kg
 Zygmunt Smalcerz – Monachium 1972 – -52 kg
Szymon Kołecki – Pekin 2008 – -94 kg
 Adrian Zieliński – Londyn 2012 – -85 kg

 Srebrne
 Norbert Ozimek – Monachium 1972 – -82,5 kg
 Grzegorz Cziura – Montreal 1976 – -56 kg
 Krzysztof Siemion – Barcelona 1992 – -82,5 kg
 Agata Wróbel – Sydney 2000 – +75 kg
 Szymon Kołecki – Sydney 2000 – -94 kg
Bartłomiej Bonk – Londyn 2012 – -105 kg

 Brązowe
 Marian Zieliński – Melbourne 1956 – -60 kg
 Jan Bochenek – Rzym 1960 – -82,5 kg
 Mieczysław Nowak – Tokio 1964 – -60 kg
 Marian Zieliński – Tokio 1964 – -67,5 kg
 Ireneusz Paliński – Tokio 1964 – -90 kg
 Henryk Trębicki – Meksyk 1968 – -56 kg
 Marian Zieliński – Meksyk 1968 – -67,5 kg
 Norbert Ozimek – Meksyk 1968 – -82,5 kg
 Marek Gołąb – Meksyk 1968 – -90 kg
 Zbigniew Kaczmarek – Monachium 1972 – -67,5 kg
 Kazimierz Czarnecki – Montreal 1976 – -67,5 kg
 Tadeusz Rutkowski – Montreal 1976 – -110 kg
 Tadeusz Dembończyk – Moskwa 1980 – -56 kg
 Marek Seweryn – Moskwa 1980 – -60 kg
 Tadeusz Rutkowski – Moskwa 1980 – +110 kg
 Sławomir Zawada – Seul 1988 – -90 kg
 Sergiusz Wołczaniecki – Barcelona 1992 – -90 kg
 Waldemar Malak – Barcelona 1992 – -100 kg
 Andrzej Cofalik – Atlanta 1996 – -83 kg
 Agata Wróbel – Ateny 2004 – +75 kg
 Marcin Dołęga – Pekin 2008 – 105 kg
Tomasz Zieliński – Londyn 2012 – -94 kg

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w podnoszeniu ciężarów
 Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
 Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów

!